Belo Blato (srp.: Бело Блато,,  slovački: Biele Blato,Lízika,mađarski: Nagyerzsébetlak bugarski - paljčanski: Liznájt) je naselje u Banatu u Vojvodini u sastavu općine Zrenjanin.

Stanovništvo
U naselju Belo Blato živi 1.477 stanovnika, od toga 1.173 punoljetna stanovnika, prosječna starost stanovništva iznosi 39,4 godina (38,4 kod muškaraca i 40,4 kod žena). U naselju ima 568 domaćinstava, a prosječan broj članova po domaćinstvu je 2,60.

Izvor

Vanjske poveznice 

 Karte, položaj i vremenska prognoza

Naselja u Vojvodini
Banat
Općina Zrenjanin